Burg Bruck steht für:

 Burggut Bruck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schloss Bruck (Lienz), Tirol, Österreich
 Burg Bruck am Turm, Landkreis Tirschenreuth 
 Burg Bruck im Weiher, Tirschenreuth
Siehe auch:
 Schloss Bruck